Ludwik V Bawarski (ur. maj 1315, zm. 18 września 1361) – pochodzący z dynastii Wittelsbachów margrabia Brandenburgii w latach 1320–1351, współrządca w hrabstwie Tyrolu w latach 1341–1361 razem z Małgorzatą Maultasch, książę Bawarii w latach 1347–1349, książę Górnej Bawarii w latach 1349–1361, rządy w księstwach bawarskich sprawował razem z braćmi.

Był najstarszym synem Ludwika IV Wittelsbacha, księcia Bawarii, króla Niemiec i jego pierwszej żony, księżniczki jaworskiej, Beatrycze Świdnickiej.

Żony i dzieci 
 1324 - Małgorzata Duńska (córka króla Danii, Krzysztofa II)
 Elżbieta Bawarska
 1342: Małgorzata Maultasch (córka Henryka Karynckiego, hrabiego Tyrolu i króla Czech)
 Hermann Bawarski
 Meinhard III Tyrolski
 córka
 córka

Wittelsbachowie
Władcy Bawarii
Urodzeni w 1315
Zmarli w 1361
Władcy Brandenburgii